Дульские:

 Дульские — дворянский род.

Белоруссия 
 Витебская область
 Дульские — хутор, Миорский сельсовет Миорского района Витебской области
 Дульские — хутор, Чересский сельсовет Миорского района Витебской области